Финал Кубка европейских чемпионов 1958 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1957/58, 3-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 28 мая 1958 года, на стадионе «Эйзель» в Брюсселе. В матче встретились испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Милан». «Реал Мадрид» стал первым клубом, выигравшим три Кубка европейских чемпионов. Эта победа стала третьей из пяти побед подряд в этом турнире.

Отчёт о матче

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1957/1958

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1958
Кубок европейских чемпионов
Май 1958 года
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Международные соревнования по футболу в Бельгии
События 28 мая
Спорт в Бельгии в 1958 году